Винья:

 Винья — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Винья, Матиас (род. 1997) — уругвайский футболист.
 Винья, Пьетро делла (ок. 1190—1249) — итальянский дипломат, юрист и поэт.
 Винья-да-Раинья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра. 
 Винья-дель-Мар — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.

См. также 
 Виньё-Окке
 Вине (значения)
 Винь (значения)
 Винье (значения)